Такмичење у бацању копља у мушкој конкуренцији на 3. Светском првенству у атлетици 1991. у Токију одржано је 25. и 26. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у 1987. у Риму бранио је Сепо Рети из Финске.

Земље учеснице 
Учествовало је 41 такмичар из 24 земље.

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (2)
 (2)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
  (3)
 (3)
 (3)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 1991. години 
Десет најбољих бацача копља у сезони 1991. пре првенства (23. августа), имали су следећи пласман .

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 1991.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+7)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 25. августа 1991. године. Такмичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма за пласман међу 12 у финалу износила је 82,00 метара. Норму је испунило 6 такмичара (КВ) а 6 се пласирало на основу резултата (кв).,,

Почетак такмичења: Група А у 9:00 и група Б у 10:30 по локалном времену.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 16. августа 1991. године у 18:10 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1991. на сајту WA
 Резултати у бацању копља на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1991.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном